Ларихово — название населённых пунктов в России:

 Ларихово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Ларихово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.